Weißflog oder Weissflog ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Weißflog (* 1921), deutscher Fußballspieler
 Jens Weißflog (* 1964), deutscher Skispringer
 Jörg Weißflog (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Peter Weissflog (* 1947), deutscher Regisseur, Autor und Drehbuchautor
 Peter Weißflog (1953–2011), deutscher Journalist und Autor
 Roland Weißflog, deutscher Fußballspieler
 Sabine Weißflog, deutsche Pflegewissenschaftlerin

Weissflog bezeichnet außerdem:

 (22168) Weissflog, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 Weisflog
 Weißpflog